Carter Hutton (né le 19 décembre 1985 à Thunder Bay dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Après avoir joué quatre saisons dans la  avec les Golden Hawks de Thunder Bay puis les North Stars de Fort William, Carter Hutton rejoint en 2006 l'université du Massachusetts à Lowell en jouant pour l'équipe de hockey des River Hawks dans le championnat de la NCAA. À sa dernière saison, en 2009-2010, il fait partie de la deuxième équipe d'étoiles de la division Hockey East.

En mars 2010, ce joueur jamais repêché dans la Ligue nationale de hockey signe un contrat d'essai avec les Phantoms de l'Adirondack de la Ligue américaine de hockey. Quelques jours après sa signature, il est rappelé d'urgence dans la LNH par l'équipe affiliée, les Flyers de Philadelphie, pour remplacer Johan Backlund qui est blessé et seconder Brian Boucher pour quelques parties.

La saison suivante, il signe un contrat avec les Sharks de San José et joue dans son club-école de la LAH, les Sharks de Worcester puis en août 2011, il s'entend avec les IceHogs de Rockford. 

En avril 2013, jouant toujours pour les IceHogs, il est rappelé des Blackhawks de Chicago et joue son premier match dans la LNH le 27 avril, qui est alors une défaite contre les Blues de Saint-Louis.

En juillet 2013, il signe avec les Predators de Nashville. Il devient le gardien numéro un des Predators pour une partie de la saison 2013-2014 en remplaçant Pekka Rinne, alors blessé à la hanche.

Le , il annonce officiellement sa retraite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Golden Hawks de Thunder Bay ||  || 29 || 1 || 18 || 3 ||  || 125 || 5,4 || 87,6 || 0 || 22 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Golden Hawks de Thunder Bay || SIJHL || 19 || 7 || 10 || 0 ||  || 75 || 4,47 || 88,4 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || North Stars de Fort William || SIJHL || 10 || 10 || 0 || 0 || 599 || 13 || 1,3 || 93 || 2 || 4 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
| 2005-2006 || North Stars de Fort William || SIJHL || 36 || 33 || 1 || 0 ||  || 63 || 1,84 || 92,6 || 10 || 47 || 15 || 12 || 3 || 928 || 36 || 2,33 ||  || 2 || 4
|-
| 2006-2007 || UMass Lowell || Hockey East || 19 || 3 || 10 || 5 ||  || 52 || 2,84 || 88,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || UMass Lowell || Hockey East || 20 || 7 || 11 || 2 ||  || 49 || 2,48 || 90,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || UMass Lowell || Hockey East || 19 || 9 || 8 || 1 ||  || 38 || 2,06 || 91,6 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || UMass Lowell || Hockey East || 27 || 13 || 12 || 2 ||  || 55 || 2,04 || 92,8 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 4 || 1 || 2 || 1 || 244 || 11 || 2,71 || 92,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 22 || 11 || 7 || 2 ||  || 59 || 3,01 || 90,2 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || IceHogs de Rockford || LAH || 43 || 22 || 13 || 4 ||  || 93 || 2,35 || 91,7 || 3 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Walleye de Toledo || ECHL || 14 || 7 || 7 || 0 || 819 || 43 || 3,15 || 90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH || 51 || 26 || 22 || 1 ||  || 132 || 2,72 || 90,8 || 2 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 3 || 3,05 || 89,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 40 || 20 || 11 || 4 ||  || 91 || 2,62 || 91 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 18 || 6 || 7 || 4 ||  || 44 || 2,61 || 90,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 17 || 7 || 5 || 4 || 974 || 38 || 2,33 || 91,8 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 20 || 1 || 3,01 || 66,7 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 29 || 13 || 8 || 2 ||  || 58 || 2,39 || 91,3 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH || 32 || 17 ||7 || 3 ||  || 56 || 2,09 || 93,1 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 50 || 18 || 25 || 5 ||  || 142 || 3 || 90,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH ||31 || 12 || 14 || 4 ||  || 94 || 3,18 || 89,8 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 13 || 1 || 10 || 1 || 675 || 39 || 3,47 || 88,6 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 3 || 0 || 2 || 0 ||  ||   || 7,76 || 74,1 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en décembre 1985
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des River Hawks de l'UMass-Lowell
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Predators de Nashville
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Maple Leafs de Toronto